Hohulo bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Fatubessi, Gemeinde Ainaro, siehe Hohulo (Fatubessi)
 ein Dorf im Suco Fatubessi, Gemeinde Ainaro, siehe Hohulo (Ort, Fatubessi)
 eine Aldeia im Suco Catraileten, Gemeinde Ermera, siehe Hohulo (Catraileten)
 ein Dorfim Suco Catraileten, Gemeinde Ermera, siehe Hohulo (Ort, Catraileten)